Winebagowie (ang. Winnebago) – plemię Indian północnoamerykańskich
 Winnebago – jezioro w USA, w stanie Wisconsin
 winnebago – rasa kury domowej

Miejscowości w USA:
 Winnebago – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Winnebago – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Winnebago – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Gminy w USA:
 Winnebago (ang. Winnebago Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Winnebago (ang. Winnebago Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Winnebago (ang. Winnebago Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Winnebago (ang. Winnebago County) – w stanie Wisconsin